Het Nederlands kampioenschap dammen 2000 werd van 16 t/m 29 april 2000 (met een rustdag op 23 april en een barrage op 30 april) in Hengelo gespeeld. 
Kampioen werd Rob Clerc door in het toernooi met 16 punten uit 13 partijen met Hans Jansen en Ron Heusdens op de gedeelde 1e plaats te eindigen en de barrage met verhoogd tempo met 6 uit 4 te winnen. 
Hij bracht daarmee in zijn 25e NK-deelname zijn totaal aantal individuele Nederlandse titels op 8.

Scoretabel

Uitslagen van de barrage
Hans Jansen -Ron Heusdens 1-1

Rob Clerc - Hans Jansen 1-1

Ron Heusdens - Rob Clerc 0-2

Ron Heusdens - Hans Jansen 0-2

Hans Jansen - Rob Clerc 1-1

Rob Clerc - Ron Heusdens 2-0

Externe links
 Scoretabel en barrage op Toernooibase
 Presentatie van het toernooi en de deelnemers
 Verslag van het toernooi en de barrage

Dammen in 2000
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen